Az 1926–1927-es osztrák labdarúgó-bajnokság az osztrák labdarúgó-bajnokság legmagasabb osztályának tizenhatodik alkalommal megrendezett bajnoki éve volt. 

A pontvadászat 13 csapat részvételével zajlott. A bajnokságot az SK Admira Wien csapata nyerte.

A bajnokság végeredménye

 Az SK Admira Wien az 1926-27-es szezon bajnoka.
 Az SK Admira Wien és a Rapid Wien részt vett az 1927-es közép-európai kupában.
 A Rudolfshügel kiesett a másodosztályba (2. Klasse).

Források 
 Táblázatok és eredmények az RSSSF-en 

Osztrák 1
Osztrák 1
Osztrák labdarúgó-bajnokságok